Йоанн Коваль (; род. 28 мая 1987, Ножан-ле-Ротру, департамент Эр и Луар, Франция) — французский легкоатлет, специализирующийся в беге на 3000 метров с препятствиями. Чемпион Европы 2014 года. Бронзовый призёр чемпионата Европы в помещении в беге на 1500 метров (2009). Пятикратный чемпион Франции. Участник летних Олимпийских игр 2012 и 2016 годов.

Биография 
Отец Йоанна, Даниэль Коваль, также был легкоатлетом и выступал в стипль-чезе. Мама Надин становилась призёром чемпионата Франции в дуатлоне. Таким образом, их сын с самого раннего детства оказался в спорте и уже в четыре года на стадионе в Фон-Ромё мечтал о будущих победах.

Вместе с тренером Патриком Петибрёем изначально делал акцент на бег на 3000 метров с препятствиями. Йоанн выступал в стипль-чезе на юниорском чемпионате мира, но без особого успеха. В 2007 году бежал в решающем забеге на чемпионате Европы среди молодёжи.

Однако в 21 год он улучшил личный рекорд в беге на 1500 метров почти на 7 секунд (до 3.35,95) и впервые в карьере стал чемпионом страны. После таких успехов продолжил бегать эту дистанцию и на последующих стартах. В 2009 году завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы в помещении и выступил на чемпионате мира (ограничился участием в предварительных забегах).

В финале чемпионата Европы 2010 года был пятым в беге на 1500 метров.

На Олимпийских играх в Лондоне выбыл из борьбы за медали в полуфинале.

В 2013 году вновь переключился на стипль-чез и сразу же вышел в финал на чемпионате мира, где стал восьмым (и четвёртым среди неафриканских бегунов).

Финишировал вторым на чемпионате Европы в 2014 году. Однако его соотечественник Махидин Мехисси-Бенаббад, выигравший забег, был впоследствии дисквалифицирован за нарушение правил: на финишной прямой он сорвал с себя беговую майку и финишировал с голым торсом. Таким образом, Йоанн был объявлен чемпионом Европы. Тем не менее, на награждении в знак солидарности с товарищем по команде Коваль спустился на вторую ступень пьедестала во время исполнения гимна Франции.

Спустя 2 года Мехисси-Бенаббад и Коваль вновь вошли в тройку призёров чемпионата Европы. На этот раз первый вёл себя сдержаннее и получил заслуженное золото. Йоанн же уступил ещё и натурализованному кенийцу Арасу Кае и завоевал бронзовую медаль.

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро сумел пройти в финал, где финишировал пятым со вторым результатом в карьере, 8.16,75.

Женат, воспитывает дочь Элею. Является военнослужащим французской армии.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Йоанна Коваля
 Профиль Йоанна Коваля на сайте Федерации лёгкой атлетики Франции
 
 Профиль Йоанна Коваля  на сайте all-athletics.com
 Профиль Йоанна Коваля  на сайте Европейской легкоатлетической ассоциации

Бегуны на средние дистанции Франции
Стипльчезисты Франции
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы Франции по лёгкой атлетике